Список населённых пунктов Вадского района Нижегородской области:

Примечания 

 
Вадский район